Il singolare maschile del torneo di tennis Catania Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jan Kodeš che ha battuto in finale Georges Goven 6-3, 6-0, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Catania Open 1971